Plusieurs traités sont nommés traité de Windsor :

 traité de Windsor (1175), entre le roi Henri II d'Angleterre et le haut-roi Ruaidri O'Connor ;
 traité de Windsor (1386) ; entre le royaume d'Angleterre et le royaume du Portugal.
 traité de Windsor (1522) ; entre le roi Charles  de Castille et le roi Henri VIII d'Angleterre
 traité de Windsor (1899) entre le Royaume-Uni et le Portugal.

Voir aussi